hrabstwo Iron (ang. Iron County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Iron (ang. Iron County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Iron (ang. Iron County) w USA, w stanie Utah
 hrabstwo Iron (ang. Iron County) w USA, w stanie Wisconsin